UVS steht für:

 Umweltverträglichkeitsstudie
 Unabhängiger Verwaltungssenat
 Unteroffiziervorschule
 USB Video Standard, siehe USB
 Air Universal (ICAO-Code), jordanische Charter-Fluggesellschaft

UVS